Першукевич — фамилия.

Известные носители:
 Першукевич, Иван Петрович (1912—1980) — паровозный машинист депо Кемь Кировской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Першукевич, Пётр Михайлович (1943—2020) — российский учёный в области АПК, академик РАСХН (2005), академик РАН (2013).